Kourosh Torbat Zadeh (en persan کوروش تربت زاده: ) né le 25 juin 1991 à Mashhad en Iran ,est un chanteur et acteur pop iranien qui a sorti son premier single en allemand intitulé Liebe ist wie Wasser. La musique de Kourosh Torbat Zadeh a été diffusée sur la radio Spotify,Le 11 janvier 2022, Kourosh a pu sortir sa deuxième chanson officielle en allemand intitulée (Verrückt & Hartnäckig), qui a été bien accueillie sur les réseaux sociaux.

Biographie 
Kourosh a grandi à Mashhad en tant que dernier enfant de sa famille.

Il travaille dans les domaines du théâtre, du cinéma, de la télévision, de la musique et du chant. Il est également présentateur de télévision en Iran. Il a commencé sa carrière d'acteur dans le théâtre et est diplômé de la Shamayel Drama School (2014).

Il est devenu plus connu en jouant dans le Night Shift Theatre dirigé par Sahra Fathi au Mashhad Theatre. ,Kourosh a également une présence active sur les réseaux sociaux et travaille dans le domaine de la production de contenu vidéo depuis 2015., également à travers son rôle dans le film Sun Children et a même été l'un des candidats pour le Crystal Simorgh ,Kourosh est un employé de MTN Irancell et travaille dans le domaine de la production de contenu dans cette société.

.

Discographie 
simple
Liebe ist wie Wasser (Lancement initial : 15 Novembre 2021)
 Verrückt & Hartnäckig (Lancement initial: 12. Janvier 2022)

Filmographie partielle 
 2019 : Just 6.5 d de Saeed Roustayi
 2009 : About Elly (Reza Ahmadi)
 2017 : The Good, the Bad, the Corny
 2015 : Muhammad: The Messenger of God
 2020 : Torbaaz 
 2019 : Rahman 1400
 2020 : Sun Children (Meysam)
 2020 : Bandar Band (Sohrab)

Références

Liens externes 
Kourosh in IMDb
Kourosh in Spotify Radio  
Kourosh in Amazon
Kourosh in Flipboard
The Night shift theatre

Naissance en juin 1991
Chanteur iranien
Acteur iranien